Insanity and Genius е трети студиен албум на германската пауър метъл група Gamma Ray. Това е последен албум с Ралф Шепърс. Ян Рубах заменя Уве Весел на бас китарата, а Томас Нак барабаниста Ули Куш.

През 2002 г. албума е преиздаден с допълнителни песни. През 2010 г. следва ново преиздаване, като част от 2-CD заедно с Land of the Free.

Състав 
 Ралф Шепърс – вокали
 Кай Хансен – китара, вокали (песен 10)
 Дирк Шлехтер – китара, клавиши, вокали (песен 9)
 Ян Рубах – бас
 Томас Нак – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Гама Рей
Музикални албуми от 1993 година